Old Rock School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Rock School (Crawford County, Wisconsin), ID-Nr. 83004265
 Old Rock School (Iowa County, Wisconsin), ID-Nr. 78000101